Schuft bezeichnet:

 einen Schurken
 Gustav Schuft (1876–1948), deutscher Turner

Siehe auch